Крутики — название населённых пунктов в России:

 Крутики — деревня в Шабалинском районе Кировской области.
 Крутики — деревня в Верещагинском районе Пермского края.
 Крутики — деревня в Кунгурском районе Пермского края.
 Крутики — деревня в Соликамском районе Пермского края.
 Крутики — скалы в Челябинской области, на северо-восточном берегу озера Тургояк.

См. также 
 Крутик